Het wereldkampioenschap superbike van Mandalika 2023 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2023. De races werden verreden op 4 en 5 maart 2023 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.

Superbike

Race 1
Remy Gardner en Eric Granado startten de race niet vanwege voedselvergiftiging.

Superpole
De race, die gepland stond over een lengte van 10 ronden, werd na 1 ronde afgebroken vanwege een ongeluk van Alex Lowes en Loris Baz. Een ronde later bleek dat er olie op het asfalt lag nadat Jonathan Rea op dezelfde plek onderuit ging, waarna de race werd gestopt. De race werd later herstart over een lengte van 8 ronden. De startgrid bij deze race werd bepaald door de originele startopstelling, waardoor alle coureurs opnieuw van start mochten gaan. Dominique Aegerter werd een positie teruggezet vanwege onverantwoordelijk rijgedrag.

Race 2
De race, die gepland stond over een lengte van 21 ronden, werd na 6 ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Michael van der Mark en Philipp Öttl. De race werd later herstart over een lengte van 8 ronden, die bij de voorgaande ronden werden opgeteld. De startgrid bij deze race werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het einde van de afgebroken race. Eric Granado startte de race niet vanwege voedselvergifting, en Loris Baz startte de race niet nadat hij bij zijn ongeluk in de superpolerace een gebroken kuitbeen en enkel had opgelopen.

Supersport

Race 1
Andrea Mantovani werd gediskwalificeerd omdat hij terugkeerde in de race nadat hij officieel was uitgevallen.

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2023
Mandalika